Une langue, phénomène linguistique.
 Une langue, groupement régional de grands prieurés de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
 La langue, dans :
l'anatomie animale ;
l'anatomie humaine.
 La langue géographique, maladie de l'organe langue.
 Le parler en langues, autre nom de la glossolalie.
 La langue de bœuf, champignon.
 La langue comme élément de métadonnée.
 Langue, une ville du Honduras.